Torntjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torntjärnen, Dalarna, sjö i Leksands kommun, 
Torntjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn